EIHL – Elite Ice Hockey League
 EIHL (2012/2013)
 EIHL (2014/2015)
 EIHL (2015/2016)